Nguyen kan som auktorsförkortning betyda:

 Tiên Hiêp Nguyen
 Thi Hong Nguyen
 To Quyen Nguyen
 Van Du Nguyen

Robotskapade auktorsförkortningar